Мамбо может означать:

 Мамбо — музыкальный стиль и латиноамериканский танец кубинского происхождения.
 Мамбо — женщина-священник в религии вуду.
 «Мамбо» — американо-итальянский фильм режиссёра Роберта Россена.